Jazīrat ‘Awhah (arabiska: جَزِيرَة عَوْهَة) är en ö i Kuwait.   Den ligger i provinsen Al Asimahguvernementet, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kuwait Stad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Jazīrat ‘Awhah är mycket platt. Den sträcker sig 0,5 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,6 kilometer i öst-västlig riktning.

Kommentarer

Källor 

Öar i Al Asimahguvernementet